Guy André:

Guy André (né en 1959), député québécois
Guy André, commissaire de police français du , en charge dans les années 1880 de la « brigade des anarchistes » ( brigade de la direction générale des recherches de la préfecture de police) - voir grèves de 1892-1895 à Carmaux)